2 miejscowości w Polsce: 
 Oporówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Oporówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn

Zobacz też: Oporowo